Belagerung von Grüningen steht für:

 Belagerung von Grüningen (1440)
 Belagerung von Grüningen (1443)